

Sigle 

 dBm – abbreviazione di decibel milliwatt (simbolo dBmW).
 De Bellis Multitudinis – sistema di regole per il gioco con miniature di soldatini per il periodo antico e medievale
Dragon Ball Multiverse

Codici 

 DBM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Debra Marcos (Etiopia)
 dbm – codice ISO 639-3 della lingua duguri